Die Fotbollsallsvenskan 1950/51 war die 27. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 30. Juli 1950 und endete am 3. Juni 1951.

Vorjahresmeister Malmö FF konnte den Titel verteidigen und wurde somit zum dritten Mal in Folge schwedischer Meister. Beinahe gelang der Titelgewinn wie im Vorjahr ohne Niederlage, erst am letzten Spieltag wurde die Mannschaft überraschend von Absteiger AIK bezwungen. Der Klub aus Solna wurde von Kalmar FF in die zweite Liga begleitet.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Hasse Jeppson von Djurgårdens IF erzielte während der Spielzeit 17 Tore und wurde damit Torschützenkönig der Liga.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1950
Fußballsaison 1950/51